

Mythologie 
 Moïra, le destin dans la Grèce antique

Personnalités portant ce prénom

Toponyme 

 Moira, village d'Irlande du Nord ;
 Moira, village du Leicestershire en Angleterre ;
 Moira, village dans le Bardez Taluka du district du nord de Goa en Inde ;
 Comté de Moira, en Australie ;
 (638) Moïra, astéroïde découvert en 1907 ;
 Moira Tessera, région sur la planète Vénus.
 Moira, une ville du  comté de Franklin, dans l'État de New York, aux États-Unis.

Œuvres 

 La Moïra, trilogie de romans de fantasy de Henri Loevenbruck ;
 Les Légendes de la Moïra, série littéraire de fantasy de Gavriel Howard Feist, parue chez CKR-Éditions en 2016 ;
 Moïra, roman de l'écrivain français Julien Green, paru aux Éditions Plon en 1950 ;
 Moira, film géorgien réalisé par Levan Tutberidze sorti en 2015.

Autres 
 Moira, personnage de fiction dans le jeu vidéo Overwatch ;
 Moira, un genre d'oursins.

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom anglais